Сражение на реке Вагай — бой, состоявшийся в феврале 1583 года между отрядом казаков под предводительством Ермака Тимофеевича и татарскими войсками царевича Маметкула. Бой закончился полным разгромом и бегством татар, а также пленением Маметкула, что во многом предопределило судьбу Сибирского ханства.

Предыстория 
26 октября 1582 года казаки Ермака Тимофеевича вступили в покинутую татарами столицу Сибирского ханства — город Искер (Кашлык). Находившиеся в городе казаки испытывали серьёзные проблемы с продовольствием. Узнав от местных жителей о богатых рыбных тонях на озере Абалак (15 км от Искера), Ермак отправил на озеро отряд из 20 казаков во главе с есаулом Богданом Брязгой. 5 декабря на отряд неожиданно напали татары под предводительством царевича Маметкула и перебили казаков.

Сражение 
Ермак очень скоро узнал о случившейся трагедии от спасшегося казака и во главе крупного отряда отправился вдогонку татарам. Ермак, по сообщению Семёна Ремезова, настиг татарские войска в урочище Шаншинском (у деревни Шамси-Йортлары). Сражение состоялось . После многочасового боя казаки сумели разбить многократно превосходившие их татарские силы. Савва Есипов сообщает, что была «брань великая на мног час», прекратившаяся только с наступлением темноты. Согласно документам Посольского приказа, потери татар составили 10 000 человек. Эти данные сильно преувеличены. Несмотря на это, татары всё же имели огромный численный перевес. Понеся большие потери, Маметкул с остатками войск бежал, однако вскоре попал в плен и был отправлен в Москву. После окончания боя казаки похоронили павших товарищей и вернулись в Искер. Сражение имело огромные последствия. Основные силы татар были разгромлены, что ускорило присоединение Сибири к Русскому царству.

Литература 
 Семён Ремезов. «История Сибирская»
 Хади Атласи «История Сибири»
 Р. Г. Скрынников «Ермак»
 Савва Есипов. «О взятии Сибирской земли»

Сражения по алфавиту
Сражения Русского государства
Сражения XVI века
Сибирское ханство
Сражения 1582 года
Сибирский поход Ермака
1582 год в России
Сражения 1583 года